|-
| 166801 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166802 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166803 - ||  || 6 noiembrie 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 166804 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166805 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166806 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166807 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166808 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166809 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166810 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166811 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166812 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166813 - ||  || 7 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166814 - ||  || 8 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166815 - ||  || 8 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166816 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166817 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166818 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166819 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166820 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166821 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166822 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166823 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166824 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166825 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166826 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166827 - ||  || 11 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166828 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166829 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166830 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166831 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166832 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166833 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166834 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166835 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166836 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166837 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166838 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166839 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166840 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166841 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166842 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166843 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166844 - ||  || 14 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166845 - ||  || 14 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166846 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166847 - ||  || 13 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166848 - ||  || 12 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166849 - ||  || 24 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166850 - ||  || 24 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166851 - ||  || 24 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166852 - ||  || 24 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166853 - ||  || 25 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166854 - ||  || 25 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166855 - ||  || 27 noiembrie 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 166856 - ||  || 24 noiembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166857 - || 2002 XE || 1 decembrie 2002 ||  || 
|-
| 166858 - || 2002 XL || 1 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166859 - ||  || 1 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166860 - ||  || 2 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166861 - ||  || 3 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166862 - ||  || 2 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166863 - ||  || 5 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166864 - ||  || 5 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166865 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166866 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166867 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166868 - ||  || 6 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166869 - ||  || 9 decembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166870 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166871 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166872 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166873 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166874 - ||  || 10 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166875 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166876 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166877 - ||  || 10 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166878 - ||  || 11 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166879 - ||  || 11 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166880 - ||  || 13 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166881 - ||  || 12 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166882 - ||  || 14 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166883 - ||  || 14 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166884 - ||  || 5 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166885 - ||  || 28 decembrie 2002 ||  || 
|-
| 166886 Ybl ||  || 25 decembrie 2002 ||  || 
|-
| 166887 - ||  || 28 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166888 - ||  || 28 decembrie 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 166889 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166890 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166891 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166892 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166893 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166894 - ||  || 27 decembrie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 166895 - ||  || 31 decembrie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 166896 - ||  || 2 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166897 - ||  || 2 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166898 - ||  || 2 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 166899 - ||  || 1 ianuarie 2003 ||  || 
|-
| 166900 - ||  || 2 ianuarie 2003 || Socorro || LINEAR
|-